Tra le competizioni dello sci alpino ai XIV Giochi olimpici invernali di  lo slalom gigante femminile si disputò lunedì 13 febbraio sulla pista RTL Piste 1 di Jahorina; le statunitensi Debbie Armstrong e Christin Cooper vinsero rispettivamente la medaglia d'oro e quella d'argento e la francese Perrine Pelen quella di bronzo.

Detentrice uscente del titolo era la liechtensteinese Hanni Wenzel, che aveva vinto la gara dei XIII Giochi olimpici invernali di  disputata sul tracciato di Whiteface Mountain precedendo la tedesca occidentale Irene Epple (medaglia d'argento) e la Pelen (medaglia di bronzo); la campionessa mondiale in carica era la svizzera Erika Hess, vincitrice a Schladming 1982 davanti alla Cooper e all'italiana Daniela Zini.

Risultati 

Legenda:
DNF = prova non completata
DSQ = squalificata
DNS = non partita
Pos. = posizione
Pett. = pettorale

1ª manche:
Ore: (UTC+1)
Pista: RTL Piste 1
Partenza: 1 665 m s.l.m.
Arrivo: 1 328 m s.l.m.
Dislivello: 337 m
Porte: 51
Tracciatore: Willi Lesch (Germania Ovest)

2ª manche:
Ore: (UTC+1)
Pista: RTL Piste 1
Partenza: 1 665 m s.l.m.
Arrivo: 1 328 m s.l.m.
Dislivello: 337 m
Porte: 55
Tracciatore: Gabriel Molliet (Francia)

Note

Voci correlate 
 Coppa del Mondo di sci alpino 1984

Bibliografia

Collegamenti esterni 
 
 

Slalom gigante femminile